Maria Schneider kan avse:

 Maria Schneider (skådespelare) (1952-2011), en fransk skådespelare
 Maria Schneider (kompositör) (född 1960), en amerikansk kompositör och jazzstorbandsledare